Davisov pokal 1963 je bil dvainpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1963 v športu
1963